CGU steht für:
 CGU (Versicherung), ehemaliges britisches Versicherungsunternehmen, siehe Aviva
 CGU Insurance, australisches Versicherungsunternehmen
 Cash Generating Unit, siehe Zahlungsmittelgenerierende Einheit
 Cytosin-Guanin-Uracil, Basentriplett, das in der DNA die Aminosäure Arginin codiert

Abkürzung